Финал Кубка Испании по футболу 2020/2021 стал 119-м в истории турнира. Матч был сыгран на «Монастырском стадионе» в Севилье между «Атлетиком» из Бильбао и «Барселоной». Матч завершился победой каталонского клуба со счётом 4:0.

Путь к финалу

Финал 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания 

2021
Испания
Матчи ФК «Атлетик Бильбао»
Матчи ФК «Барселона»
События 17 апреля
Апрель 2021 года
Спорт в Испании в 2021 году
Спортивные соревнования в Севилье